Lakota bezeichnet:

 einen Stamm amerikanischer Ureinwohner, Lakota
 eine Sprache, Lakota (Sprache)
 einen Typnamen eines Hubschraubers, UH-72A Lakota
 ein Geschicklichkeitsspiel von Philippe Proux

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lakota (Iowa)
 Lakota (North Dakota)
 Lakota (Virginia)
 Lakota (Washington)

in der Elfenbeinküste
 Lakota (Elfenbeinküste)

Lakota ist der Familienname folgender Personen:

 Hryhorij Lakota (1883–1950), ukrainischer Bischof, Märtyrer, Seliger

Siehe auch:
 Lakotta